Příjmení Seebohm nosí více osobností:

 Bernhard Seebohm (1839–1907) – německý důlní inženýr a podnikatel
 Hans Christof Seebohm (1903–1967) – německý politik, ministr dopravy SRN
 Henry Seebohm (1832–1895) – britský podnikatel a amatérský přírodovědec

Německá příjmení